«Пальме́тто» () — криминальный триллер 1998 года, главные роли в котором исполнили Вуди Харрельсон и Элизабет Шу. По роману Джеймса Хэдли Чейза «Еще один простак» (Just Another Sucker).

Сюжет 
Вуди Харрельсон в роли Гарри Барбера, который сидит в тюрьме, будучи обвинённым в коррупционном скандале.

Перед арестом он был репортёром местной газеты, которая раскрыла широко распространённую коррупцию в местных органах власти. После отклонения предложенной взятки, Гарри быстро арестован. Теперь, два года спустя, он выходит на свободу и возвращается назад в Пальметто к подруге Нине, которая терпеливо ждала его. Неспособный найти работу, он проводит свои дни, бездельничая в местном баре. Рея Мэлрукс, жена самого богатого человека в городе, предлагает ему работу: она решила инсценировать похищение своей падчерицы, чтобы выманить деньги у старого и больного мужа-миллионера. Соблазнённый очарованием Реи и перспективой «быстрых денег», Гарри соглашается на это «дело». Но когда девушку находят мёртвой, все улики указывают на Гарри как на убийцу…

В ролях

См. также 
 Основной инстинкт
 Неверная

Ссылки 
  
  
 Пальметто  на Rotten Tomatoes (рейтинг 35 % по результатам 31 отзыва)

Экранизации произведений Джеймса Хедли Чейза
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Фолькера Шлёндорфа
Детективные фильмы США
Детективные фильмы Германии
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы Castle Rock Entertainment